Деррик Шон Уильямс (; 17 января 1993, Гамбург, Германия) — ирландский футболист, защитник клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной Ирландии.

Уильямс родился в Германии в семье ирландки и американского военного. В возрасте 7 лет семья переехала в Ирландию.

Клубная карьера 
Уильямс — воспитанник английского клуба «Астон Вилла». 1 декабря 2012 года в матче против «Куинз Парк Рейнджерс» он дебютировал в английской Премьер лиге.

Летом 2013 года Уильямс подписал контракт на 3 года с клубом «Бристоль Сити». 11 августа в матче против «Ковентри Сити» он дебютировал в Первой лиге Англии. 15 февраля 2014 года в поединке против «Транмир Роверс» Деррик забил свой первый гол за «Бристоль Сити». В 2015 году Уильямс помог клубу выйти в более высокий дивизион. 8 августа в матче против «Шеффилд Уэнсдей» он дебютировал в Чемпионшипе.

Летом 2016 года Уильямс подписал контракт с «Блэкберн Роверс». 27 августа в матче против «Фулхэма» он дебютировал за новую команду. 7 марта 2017 года в поединке против «Кардифф Сити» Деррик забил свой первый гол за «Блэкберн Роверс».

4 марта 2021 года Уильямс перешёл в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год, после того как его контракт с «Роверс» был расторгнут по взаимному согласию сторон. В американской лиге он дебютировал 2 мая в матче против «Сиэтл Саундерс».

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Ирландии Уильямс принял участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Чехии и Испании.

28 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Франции Уильямс дебютировал за сборную Ирландии. 14 ноября 2019 года в поединке против сборной Новой Зеландии Деррик забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Ирландии

Достижения 
 
  «Бристоль Сити»
 Обладатель Трофея Футбольной лиги: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»